Le mot decipiens est le participe présent d'un verbe latin signifiant « surprendre » ou « décevoir, tromper », il signifie donc « surprenant » ou « décevant, trompeur ».

En taxonomie, le mot decipiens est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

 Épithète spécifique